La saison 2011-2012 du Championnat de Hongrie de football (en hongrois OTP Bank Liga) est la  du championnat de première division (NBI.). Elle compte 16 équipes, le Videoton de Székesfehérvár étant le tenant du titre, et les deux promus se nommant Pécsi Mecsek FC et Diósgyőri VTK. Ces seize formations s'affrontent en 30 journées, avec des matchs aller-retour. Le champion se qualifie pour le  de qualifications de la Ligue des Champions, tandis que les deuxième et troisième du classement, ainsi que le vainqueur de la Coupe de Hongrie intègrent les qualifications de la Ligue Europa.

C'est le club de Debrecen VSC qui remporte le titre cette saison après avoir terminé -invaincu- en tête du classement final, avec huit points sur Videoton FC et onze sur Győri ETO FC. C'est le sixième titre du club en huit saisons. Debrecen réalise même le doublé en battant le MTK Budapest en finale de la Coupe de Hongrie.

Les seize clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Statistiques

Classement des buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Championnat Hongrie Football 2011-2012
Championnat Hongrie Football 2011-2012
Hongrie M1